Méricourt puede referirse a: 

 Méricourt, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Méricourt, comuna francesa situada en Yvelines.